es un personaje del anime y manga Fullmetal Alchemist Su nombre (en anime y manga) significa Pereza.

Personalidad 
Pereza es visto como el único Homúnculo que no mata por placer o por cualquier motivo ya que eso es una "molestia" a sus palabras, no obstante si algún Homúnculo le da una orden él la cumple siendo orgullo el único que le dio órdenes, Pereza da a entender de que todo es una molestia o fastidio hasta acciones como pensar o recordar e incluso admite que sentir dolor es un fastidio.

Pereza no tiene ningún odio contra los humanos o con nadie , esto se debe a que eso también es una molestia, Pereza es hasta ahora el único Homúnculo que no es visto con emociones, nunca se vio alegrarse o enojarse por lo mencionado anteriormente siempre tiene una expresión tranquila.

Historia

Primer Anime 
Sloth es un homúnculo, creado por los hermanos Elric al intentar resucitar a su madre, Trisha Elric, en febrero de 1910 (CS), en Rizenbul. De ahí que es el más reciente homúnculo en ser creado. Tras ello, fue alimentada por Dante con piedra roja, que la mantuvo oculta mientras se desarrollaba para obtener forma humana. Durante este período, tuvo continuas visiones de los hijos y el marido de Trisha, como si fueran sus propios recuerdos. Dante la convenció de que si trabajaba para ella la haría humana, y entonces podría resolver todas sus dudas y conflictos con sus recuerdos.

Adoptó la identidad de Juliet Douglas, mediante unos documentos que Pride había manipulado tras la guerra de Ishbal, pasando a ser la secretaria del Fuhrer. Desde entonces se encargó de todos los asuntos que Dante les ordenaba a ambos, y estuvo al lado de Pride casi de forma permanente. La primera vez que los Elric se cruzan con ella notan el gran parecido, incluso en la voz, pero prefieren ignorarlo. Una vez que saben el motivo por el que nace un homúnculo, la verdad sobre la identidad de Sloth aparece ante ellos: es su obra.

Sloth tiene el símbolo de Ouroboros en la parte superior izquierda de su pecho. Su capacidad consiste en licuarse, bien lanzando ataques con sus brazos de agua, o escurriéndose por rendijas pequeñas. Su nombre, que significa pereza probablemente tenga que ver con su incapacidad de sentir la devoción que sentía como madre en sus recuerdos como Trisha Elric (siendo la pereza también la contra parte del esfuerzo y la devoción hacia algo).
 
Es la que ordena a unos mercenarios que ataquen el campamento de los refugiados de Ishbal donde estaba Scar, y se la ve usar su poder por primera vez para liquidar al jefe de estos soldados. Durante algún tiempo se da a entender que ella es una infiltrada y que el Fuhrer no sabe nada.

Poco después de la aparición de Wrath, se dirige a la isla donde estaba para capturarlo, cosa que consigue junto a Envy. Ya en Central, Winry y Scieszka escuchan una conversación telefónica de ella con Envy, y entonces Sloth se revela como homúnculo ante ellas. Antes de que Lior desaparezca con la creación de la Piedra Filosofal, Ed descubre también la identidad del homúnculo , y el hecho de que es obra suya, por lo que cuando va a Rizenbul desentierra entre lágrimas un pedacito del cuerpo de su madre para poder debilitar a Sloth.

Sloth trata de secuestrar a Al cuando va a visitar a Shou Tucker, pero Ed la detiene. No consigue detenerla inicialmente con lo que había cogido de su madre. Wrath llega, recoge el pequeño objeto, y lo fusiona con su cuerpo para evitar que dañen a Sloth, a la cual trata como a su madre. En un intento por protegerla y ayudarla, él mismo se fusiona con Sloth, lo que eventualmente produce su muerte: la cercanía de la reliquia de Trisha detiene a su copia lo suficiente como para que Ed transmute el agua de su cuerpo en éter, que se evapora al poco tiempo, siendo éste el final de Sloth.

Manga y Segundo Anime 
En el manga su perfil es completamente distinto, siendo éste el de un hombre muy musculoso de gran tamaño (dos veces la altura normal), con el pelo largo y un casco, comparable con un topo. Tiene una fuerza descomunal, y las balas y ni siquiera los proyectiles grandes pueden herirle de forma considerable. Su símbolo de Ouroboros está en su espalda, en el hombro derecho. A comparación del primer anime, en esta versión, la pereza si se ve más reflejada en Sloth, por sus movimientos lentos y siempre se queja diciendo "Que pereza".

Su primera aparición activa es el capítulo 34. Tras haber cavado un túnel enorme con sus manos desnudas, aparece en los sótanos del castillo fronterizo de Briggs. Consiguen dominarle al rociarlo de combustible y exponerlo al frío del exterior: al evaporarse el combustible, sumado a la baja temperatura en Briggs, Sloth queda congelado, aunque al final se muestra cómo su corazón aún no se ha parado del todo. Más tarde, Edward Elric llega a la conclusión de que en realidad es una red de túneles que asemejan un círculo de transmutación a escala de todo Amestris, para crear con toda la población del país la piedra filosofal. Más tarde, con la llegada del General Raven y Kimbly a Briggs, el primero le ordena a Olivier Armstrong que libere al homúnculo y lo regrese al túnel, ya que eso era una parte crucial del plan de Father y los militares. Olivier obedece y Sloth es devuelto al túnel, que es luego sellado. En el capítulo 78 Sloth termina de cavar el túnel, queriendo decir que pronto Father será capaz de activar el círculo de transmutación para crear la Piedra Filosofal con la gente de Amestris. 

Posteriormente, se presenta en el cuartel general de Ciudad Central junto a Father, y acaba entablando combate contra la general mayor Olivier Milla Armstrong en el capítulo 91, después de que esta pruebe estar en contra de los planes de Father y asesine a varios cargos importantes del ejército. Pese a su gran fuerza, el homúnculo encuentra dificultad frente a las técnicas de combate y esgrima de la general, pero logra atrapar con sus manos después de que ella le lance una granada, entonces Alex Armstrong aparece por sorpresa y ataca al homúnculo con sus técnicas alquímicas. Ambos hermanos deciden hacer equipo para acabar con el homúnculo, pero entonces este revela su habilidad secreta: la supervelocidad, que sorprende a ambos militares. El combate continua entre Sloth y los Armstrong sin embargo estos se empiezan a ver en desventaja contra el Homúnculo hasta que aparece Izumi Curtis y su esposo. Finalmente entre los Armstrong, Izumi Curtis y su esposo eliminan al Homúnculo, él cuál termina diciendo que vivir es muy cansado haciendo énfasis a su personalidad, la pereza. 

En The Perfect Guide Book 2 se lo pone como el quinto homúnculo creado por Father.

Poderes y habilidades 
En combate, Pereza utiliza sus puños y las cadenas en sus muñecas, junto con su fuerza física increíble. Él es más que capaz de aplastar y desgarrar las rocas sólidas y el acero con sus propias manos, y fácilmente puede aplastar un cuerpo humano con una facilidad abrumadora. Su piel es muy dura para resistir cualquier ataque directo, aunque es mucho más flexible que la de Codicia y parece ser una característica permanente de su cuerpo. Nada menos que un tanque o el fuego de artillería pesada podría perforar su piel desde distancia. En su ataque más devastador, se lanza a sus enemigos a una velocidad increíble. De hecho, su velocidad es tan formidable, que no parece tener un medio de controlar su impulso, y es incapaz de detenerse. Afirma ser el homúnculo más rápido, lo cual es irónico ya que la definición de la pereza es la lentitud. Es por lo tanto no muy preciso en el ataque. Él es muy torpe y apático. Su naturaleza lenta puede explicar su también limitada y lenta inteligencia, como en sus últimos momentos, afirma que el pensamiento "toma demasiado esfuerzo". Su capacidad de regeneración es más lenta que la de los otros homúnculos aunque la razón de esto es desconocida, debido a esto cabe señalar que a Pereza no hay que matar tantas veces como a sus hermanos.

Videojuegos 
Sloth aparece en uno de los videojuegos basados en la serie específicamente el anime:

 Dual Simpathy (como dos de los jefes )

Curiosidades 
 Es el único homúnculo(sloth del anime) que no aparece en el juego Dream carnival

Personajes de Fullmetal Alchemist

en:List of Fullmetal Alchemist characters#Sloth